Понсан — многозначный термин.

 Понсан (Когурё) — 14-й ван Когурё, одного из трёх государств Корейского полуострова
 Понсан-Субиран — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи
 Деба-Понсан, Эдуар — французский художник.